Пекалкевич () — польская фамилия.

 Пекалкевич, Ян (19 сентября 1892 — 19 февраля 1943) — польский политик и деятель Сопротивления, представитель правительства на Родине.
 Пекалкевич, Януш (1925 — 9 марта 1988) — племянник Яна, военный историк и писатель.